Le badminton est un sport. 
 Badminton est un village situé dans le Gloucestershire en Angleterre.
 Le Badminton Horse Trials est un concours complet d'équitation.
 Badminton est une série de bande dessinée.
 La Badminton Library, une collection britannique d'ouvrages encyclopédiques sur les sports et passe-temps, éditée à Londres à la fin du XIXe siècle